Ширли Валентайн  — пьеса британского драматурга Уилли Рассела.
 Ширли Валентайн  — художественный фильм, снятый британским режиссёром Льюисом Гилбертом в 1989 году.